Delegeren, oftewel het overdragen van bevoegdheden
 Afvaardiging van personen
 Delegatie (staatsrecht), het overdragen van een bestaande bevoegdheid door een orgaan dat krachtens attributie hiertoe bevoegd is aan een ander orgaan dat de bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid gaat uitoefenen (in Nederland)
 Delegaties van het Europees Parlement, afgevaardigden die contacten onderhouden met de parlementen van landen die geen lid zijn van de Europese Unie